

Onomastica
 Tylor – variante del nome proprio di persona Tyler

Persone
 Charles Tylor – scrittore inglese
 Edward Burnett Tylor – antropologo britannico
 Theodore Tylor – avvocato e scacchista britannico